Шулц може да се отнася за:

 Бруно Шулц (1892 – 1942), полски белетрист и график
 Вили Шулц (р.1938), германски футболист
 Джеймс У. Шулц (1859 – 1947), американски писател
 Кристиан Шулц (р.1983), германски футболист
 Маркус Шулц (р.?), германски диджей
 Мартин Шулц (р. 1955), германски политик
 Чарлс М. Шулц (1922 – 2000), американски карикатурист